Caliban peut désigner :

Littérature 
 Caliban, personnage de la pièce de William Shakespeare intitulée La Tempête
 Caliban, mutant de l'Univers Marvel
 Calibans, race appartenant à l’univers de la CoSentience de Frank Herbert
 Caliban, personnage de roman dans In Tenebris de Maxime Chattam
 Caliban, titre d'une œuvre d'Ernest Renan
 Le Robot Caliban, roman de science-fiction écrit par Roger MacBride Allen, présentant un personnage du nom de Caliban
 Caliban, nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg publiée en 1972
 La Guerre de Caliban, roman de science-fiction écrit par James S. A. Corey, troisième tome de la série The Expanse, publié en 2012 sous le titre Caliban's War et traduit en France en 2014.
 Caliban, revue fondée par Jean Daniel en février 1947

Musique 
 Caliban, groupe de metalcore allemand

Astronomie 
 Caliban, lune d'Uranus

Autres significations 
 Personnage des romans de science-fiction Ilium et Olympos écrit par Dan Simmons
 Pseudonyme d'Émile Bergerat
 Police d'écriture
 Planète détruite dans l'univers de science-fiction de Warhammer 40,000, c'est la planète d'origine du chapitre Space Marine Dark Angels
 Caliban prince des enfers dans la série Netflix "Les nouvelles aventures de Sabrina"
Homonymie